No confundir con Sofía de Grecia y Dinamarca, reina consorte de España.

La princesa Sofía de Grecia y Dinamarca ( Corfú, Reino de Grecia, 26 de junio de 1914-Múnich, Alemania, 3 de noviembre de 2001) fue una princesa de Grecia y de Dinamarca y miembro de la familia real griega desde su nacimiento, cómo la cuarta hija de los príncipes Andrés de Grecia y Alicia de Battenberg, hasta su muerte, en 2001. Por su primer matrimonio fue también princesa de Hesse-Kassel entre 1930 y 1943, y por su segundo matrimonio princesa de Hannover desde 1946 hasta su muerte. 

Nació con el nombre de Sofía zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, en Corfú, en el entonces Reino de Grecia. Era hermana mayor del difunto duque de Edimburgo, el príncipe Felipe y tía del actual rey del Reino Unido y soberano de los reinos de la Mancomunidad de Naciones, Carlos III.

Títulos y tratamientos
 26 de junio de 1914-1930: Su Alteza Real la princesa Sofía de Grecia y Dinamarca.
 1930-7 de octubre de 1943: Su Alteza Real la princesa Sofía de Grecia y Dinamarca, princesa de Hesse-Kassel.
 7 de octubre de 1943-1946: Su Alteza Real la princesa Sofía de Grecia y Dinamarca, viuda de Hesse-Kassel.
 1946-3 de noviembre de 2001: Su Alteza Real la princesa Sofía de Grecia y Dinamarca, princesa de Hannover.

Primeros años de vida

Estudió y pasó parte de su infancia en casa de su abuela la marquesa de Milford Haven, en Inglaterra, ya que la familia real griega hubo de abandonar el país cuando la joven princesa tenía sólo tres años.

Matrimonios e hijos
En 1930, cuando tenía escasamente dieciséis años, se casó con su primo en segundo grado, el príncipe Cristóbal de Hesse-Kassel, hijo del landgrave Federico Carlos de Hesse-Kassel y de la princesa Margarita de Prusia. El príncipe se enroló desde el primer momento en el movimiento nacionalsocialista, del cual era un fervoroso partidario. El joven príncipe luchó en los frentes africanos, malteses y en las batallas italianas, destacándose en la de Castelgandolfo. Cristóbal murió en un accidente aéreo ocurrido en 1943 en los Dolomitas italianos, dejando esposa y cuatro hijos, más uno en camino: 

 Cristina de Hesse-Kassel (Castillo de Kronberg en Hesse, 1933-Gersau, 2011), casada con el príncipe Andrés de Yugoslavia, del cual se divorció en 1962 para volverse a casar, esta vez con Robert Floris van Eyck. 

 Dorotea de Hesse-Kassel (n. Castillo de Kronberg, 1934), casada con el príncipe Federico de Windisch-Graetz.

 Carlos de Hesse-Kassel, (n. Castillo de Kronberg, 1937-2022). Se casó en 1966 con la condesa Yvonne Szapáry von Muraszombath, Széchysziget und Szapár.

 Raniero de Hesse-Kassel (n. Castillo de Kronberg, 1939).

 Clarisa de Hesse-Kassel (Castillo de Friederichschloss, 1944), casada con el francés Claude Derrin.

Tras la muerte de su marido, la princesa griega abrió los ojos y decidió alejarse del movimiento nacionalsocialista.

En 1946 volvía a casarse, esta vez con el príncipe Jorge Guillermo de Hannover, segundo hijo de los duques de Brunswick, Ernesto Augusto III, duque de Brunswick y Victoria Luisa de Prusia. De este matrimonio nacieron tres hijos:

 Güelfo Ernesto de Hannover (n. Castillo de Salem, 1947-1981), casado con Wibke von Gusteren.

 Jorge Pablo de Hannover (n. Castillo de Salem, 1949). Se casó con Victoria Bee. 

 Federica Isabel de Hannover (Castillo de Salem, 1954), casada con Jerry Cyr. 

Dedicada al mundo de la enseñanza, dirigió el internado mixto de Schule Schloss Salem, donde estudió su sobrina en segundo grado Sofía de Grecia (futura reina de España), posteriormente una escuela de equitación, y fue presidenta del Comité Olímpico de Grecia hasta el año 1969.

La princesa Sofía murió en 2001, en el castillo de Wolfsgarten en Alemania a la edad de ochenta y siete años.

Fue madrina de bautismo de su sobrino Eduardo de Edimburgo.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas griegas 
 Enero de 1936: Dama gran cruz de la Orden de las Santas Olga y Sofía.

Distinciones honoríficas extranjeras 
 Medalla Conmemorativa de la Coronación de Isabel II (Reino Unido, 02/06/1953).

Ancestros

Referencias

Princesas de Grecia de Grecia del siglo XX de la casa de Glücksburg
Princesas de Grecia de Grecia del siglo XXI de la casa de Glücksburg
Princesas de Dinamarca del siglo XIX (casa de Glücksburg)
Princesas de Dinamarca del siglo XX (casa de Glücksburg)
Fallecidos en Múnich
Nacidos en Corfú
Princesas de Hannover por matrimonio